Anna von Hohnhorst ist der Name folgender Personen aus dem Adelsgeschlecht von Hohnhorst

* Anna von Hohnhorst († 1670), von 1644 bis 1670 Äbtissin vom Kloster Wienhausen
 Anna von Hohnhorst (Agnesa Maria von Honhorst; Agnes Maria von Hohnhorst, 1672–1755), 1722 oder 1723 bis 1755 Äbtissin von Kloster Wienhausen; siehe Agnese Maria von Hohnhorst